Pirajuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pirajuí (ort), São Paulo, 
 Pirajuí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar